Wapiti River ist der Name folgender Flüsse:

* Wapiti River (Lake Te Anau), ein Fluss in der Region Southland, Neuseeland
 Wapiti River (Smoky River), ein Fluss in den Provinzen British Columbia und Alberta in Kanada